Defenders steht für:

 Defenders, irische Untergrundorganisation

Film & Fernsehen:
 The Defenders, US-amerikanische Fernsehserie (1961–1965), siehe Preston & Preston
 Defenders – Die Vergeltung, US-amerikanischer Spielfilm (1997)
 Die Defenders 2 – Macht des Bösen, US-amerikanischer Spielfilm (1998)
 Defenders 3 – Gegen das Gesetz, US-amerikanischer Spielfilm (1998)
 The Defenders (Fernsehserie), US-amerikanische Fernsehserie (2010/11)
 Marvel’s The Defenders, US-amerikanische Actionfernsehserie (2017)

Siehe auch:
 Defender